Geutebrück ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Geutebrück (1801–1868), deutscher Architekt des Klassizismus in Leipzig
 Christian August Geutebrück (1759–1817), gothaischer Archivrat und Regierungsrat